– imię japońskie noszone zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn.

W języku japońskim wyraz  oznacza klon.

Fikcyjne postacie 
 Lady Kaede, bohaterka filmu Akiry Kurosawy Ran
 Kaede (楓), bohaterka mangi i anime InuYasha
 Kaede (楓), bohaterka mangi i anime Elfen Lied
 Kaede (楓), główny bohater gry The Last Blade
 Kaede Agano (カエデ), postać z serii Neon Genesis Evangelion
 Kaede Akamatsu (楓), bohaterka anime Danganronpa V3: Killing Harmony
 Kaede Kaburagi (楓), bohaterka anime Tiger & Bunny
 Kaede Minami (楓), główna bohaterka mangi i anime Mirmo!
 Kaede Misumi (楓), bohaterka serii Onegai Teacher
 Kaede Nagase (楓), bohaterka serii Magister Negi Magi
 Kaede Nonohara (楓), bohater serii Hayate the Combat Butler
 Kaede Rukawa (楓), bohater mangi i anime Slam Dunk
 Kaede Saitō (楓), bohaterka mangi i anime Angelic Layer
 Kaede Sakura (楓), bohaterka mangi i anime Kämpfer
 Kaede Shiranui (楓), bohaterka mangi i anime Ninin ga shinobuden
 Kaede Shirakawa (楓), bohaterka sagi Opowieści rodu Otori

Przypisy 

Imiona japońskie